Saliba peut désigner :

Patronyme 

Par ordre alphabétique :
  (né en 1972), joueur de football australien ;
 Alex Agius Saliba (né en 1988), homme politique maltais ;
 George Saliba (né en 1939), historien libano-américain ;
 Ghassan Saliba (né en 1956), acteur et chanteur libanais ;
 Grégory Saliba (né en 1979), joueur de rugby à XV français ;
 Michel Saliba (né en 1946), pilote automobile français ;
 Najat Saliba (?), chimiste libanaise ;
  (né en 1966), joueur de football maltais ;
 William Saliba (né en 2001), footballeur français.

Autres 
 Saliba, une des langues de la pointe papoue ;
 Saliba, île de Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme maltais